Schipanski ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Schipanski (1943 – 2022), deutsche Politikerin (CDU), Landesministerin in Thüringen
 Tankred Schipanski (* 1976), deutscher Politiker (CDU), Bundestagsabgeordneter